Valès peut faire référence à : 
 Valès (né en 1899), joueur français de rugby à XV.
 Tristan Jeanne-Valès (1954-2022), photographe français.

Voir aussi 
 Jules Vallès (1832-1885), journaliste, écrivain et homme politique français.